Saumarez steht für:

 Fort Saumarez auf der britischen Kanalinsel Guernsey
 James Saumarez, 1. Baron de Saumarez (1757–1836), britischer Admiral, aus der alten Seigneur-Familie auf Guernsey
 HMS Saumarez, zwei Schiffe der Royal Navy, 
  den 1916 gebauten Flottillenführer HMS Saumarez (1916) und 
  den im Zweiten Weltkrieg gebauten Zerstörer HMS Saumarez (G12)
 Isla Saumarez, chilenische Insel in der Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Provinz Última Esperanza
 Saumarez (Gemeinde), Kirchengemeinde in New Brunswick, Kanada
 Saumarez (Pferd) (* 1987), Galopprennpferd von Rainbow Quest aus der Fiesta Fun, Sieger im Prix de l’Arc de Triomphe 1990
 Saumarez-Riffe, eine Gruppe von drei Riffen in der Korallensee